Jean-Baptiste Robichaux (1751-1808) est un pionnier acadien ;
 John Robichaux (1866-1939) est un chef d'orchestre de jazz américain.

Voir aussi 
 , , patronymes homophones.